The Light Fantastic – film del 1935 diretto da Al Christie
 La luce fantastica (The Light Fantastic) – romanzo di Terry Pratchett del 1983
The Light Fantastic – album dei Motorpsycho del 2019